

Miejscowości

Francja 
 Barby – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Barby – miasto w regionie Szampania-Ardeny

Niemcy 
 Barby – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Wielka Brytania
 Barby – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)

Osoby 
 Andreas von Barby – duński polityk

Inne 
 Barby – ród

Zobacz też 
 Barbi